Siroop (medicinaal), een dikke vloeistof bestemd om als geneesmiddel ingenomen te worden
 Stroop, een halffabricaat of bijproduct van de suikerproductie